Schmutzler ist der Familienname folgender Personen:
 Charley Ann Schmutzler (* 1993), deutsche Schauspielerin und Popsängerin
 Claudia Schmutzler (* 1966), deutsche Schauspielerin
 Fabian Schmutzler (* 2005), deutscher Dartspieler
 Georg-Siegfried Schmutzler (1915–2003), deutscher evangelischer Pfarrer und Widerstandskämpfer gegen die SED-Diktatur
 Horst Schmutzler (1924–2008), deutscher Fußballspieler
 Karl Schmutzler (1932–2016), deutscher Politiker (CDU)
 Kurt Emil Schmutzler (1895–1948), deutscher Lagerkommandant des KZ Wiener Neudorf
 Leopold Schmutzler (1864–1940), deutscher Maler
 Nadine Schmutzler (* 1984), deutsche Ruderin
 Reinhard Schmutzler (1934–2014), deutscher Chemiker
 Rita Schmutzler (* 1958), deutsche Gynäkologin
 Sabrina Schmutzler (* 1984), deutsche Fußballspielerin
 Steve Schmutzler (* 1984), deutscher Faustballer

Siehe auch:
 Schmutzler-Nunatak, Nunatak im westantarktischen Ellsworthland
 Schmutzer